Nectiopoda är en ordning av kräftdjur. Nectiopoda ingår i klassen Remipedia, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar ordningen Nectiopoda 24 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Remipedier
Nectiopoda

en:Nectiopoda